A Liga dos Campeões da África é a maior competição de clubes do continente, envolvendo 56 times e garantindo vaga na Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2013 para o campeão desse ano. Esta competição envolve 3 fases(fase preliminar, fase de grupos e fase final, respectivamente).

Fase Preliminar

Primeira Rodada 
A primeira rodada envolve 48 times que enfretam entre si em casa e fora. Os 24 vencedores avançam à próxima fase. O sorteio dos jogos ocorreu dia 9/12/12 e foram anunciadas dia 10/12/12.
As partidas de ida ocorreram entre os dias 15/2/13 e 17/2/13, e as partidas de volta ocorreram entre os dias 28/2/13 e 3/3/13.

Paridas de Ida 

|}